Ben Heppner est un nom pouvant désigner:

Ben Heppner (1943-2006), homme politique provincial canadien
Ben Heppner (né en 1956), ténor et artiste lyrique canadien

Voir aussi

Heppner, Ben